Перизвил има више значења:
 Перизвил (Индијана)
 Перизвил (Охајо)